Damallsvenskan 1996 i fotboll spelades 20 april-27 oktober 1996. Serien hade 22 omgångar. Lag 10-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Slutställning säsongen 1996

Källor

Fotboll i Sverige 1996
1996
Fotbollssäsongen 1996